Клитори́́йцы () — древнегреческий народ, живший в Клиторе (Аркадия), ныне дер. Клитурас. Входили в Ахейский союз как народ, живший в хорошо укреплённом городе в местности, со всех сторон замкнутой горами. Упоминаются Плутархом, Павсанием и Ксенофонтом. Полибий хвалит клиторийцев за любовь к свободе и благородство.

См. также 

 Мифы Аркадии
 Сой

Примечания 

Племена Древней Греции